Червоноармейский сельсовет (сельский совет)

Российская Федерация 

 Червоноармейский сельсовет Завитинского района Амурской области (1999—2006)

Украина 

Червоноарме́йский се́льский либо поселко́вый либо городско́й сове́т на территории УССР/Украины, названный в честь Красной (укр. Червоной) армии, может означать:

 Червоноармейский сельский совет (Луганская область) — Луганская область, Белокуракинский район; админцентр — Червоноармейское (Луганская область) (с 2016 — Мирное (Белокуракинский район).
 Червоноармейский сельский совет (Акимовский район) — Запорожская область, Акимовский район; админцентр — Червоноармейское (с 2016 — Таврийское (Акимовский район).
 Червоноармейский поселковый совет (Червоноармейский район) — Запорожская область, Червоноармейский район (Запорожская область) (1939—1966); админцентр — Червоноармейское (с 1966 — Вольнянск).
 Червоноармейский поселковый совет (Житомирская область) — Житомирская область, Червоноармейский район (Житомирская область) (1935—2016); админцентр — Червоноармейск (Житомирская область) (с 2016 — Пулины).
 Червоноармейский городской совет — совет города Червоноармейск Червоноармейского района Ровенской области, образованный в 1939 году и переименованный в 1993 году в Радивилов.
 Червоноармейский Первый сельский совет — входил до 2016 года в состав Волчанского района Харьковской области; админцентр — Первое Красноармейское (с 2016 — Симоновка).
 Червоноармейский Второй сельский совет либо Червоноармейский сельский совет (Харьковская область) — входил до 2016 года в состав Волчанского района Харьковской области; админцентр — село Второе Красноармейское (с 2016 — Кирилловка).

Упразднены в 2020 году.

См. также 
 Красноармейский сельсовет (значения) России
 Красноармейское сельское поселение России
 Красноармейский сельский совет Украины
 Красногвардейский сельский совет